Kiliński ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Kiliński (1909–1989), polnischer Computerpionier
 Jan Kiliński (1760–1819), polnischer Aufständischer, einer der Kommandanten des Kościuszko-Aufstand